Lydisch (toonladder), een kerktoonladder.
Lydisch (taal), een uitgestorven Anatolische taal.
betrekking hebbend op koninkrijk Lydië, een landstreek in Klein-Azië.